Gerland ist der Familienname folgender Personen:

 Bénigne Le Gouz de Gerland (1695–1774), französischer Historiker

 Georg Gerland (1833–1919), deutscher Geograph und Geophysiker
 Gunilla Gerland (* 1963), schwedische Autorin
 Heinrich Gerland (1874–1944), deutscher Strafrechtler und Politiker (DDP)
 Hermann Gerland (* 1954), deutscher Fußballtrainer
 Karl Gerland (1905–1945), deutscher SS-Führer und Politiker (NSDAP), MdR
 Karl Gerland (Agrarwissenschaftler) (1875–1947), deutscher Agrarwissenschaftler und Hochschullehrer
 Otto Gerland (1835–1922), deutscher Jurist
 Tobias Gerland (* 1960), deutscher American-Football-Spieler

Gerland ist der Name folgender Orte in Frankreich
 Stadtteil im 7. Arrondissement (Lyon)
 Gerland (Côte-d’Or), Gemeinde in Burgund

Siehe auch:
 Stade Gerland (Stade Municipal de Gerland), ein Fußball- und Rugbystadion im Lyoner Stadtteil Gerland
 Gerlandus